

События 
 Консулы Публий Корнелий Лентул Кавдин (патриций) и Гай Лициний Вар (плебей). Цензоры Луций Корнелий Лентул Кавдин (патриций) и Квинт Лутаций Церкон (плебей).
 Конфликт между римлянами и кельтами.
 Весна — Армия Гамилькара выступила вдоль морского берега на запад, покоряя племена, и переправилась в Испанию.
 Сражение между Селевком и Антиохом при Анкире в Галатии. Антиох благодаря храбрости галлов одержал победу.
 Деметрий вторгся в Беотию, заставил беотийцев отречься от союза с этолийцами, а затем разрушил Плеврон.

Скончались 
 Квинт Лутаций Церкон — древнеримский военачальник и политический деятель из плебейского рода Лутациев.

См. также